Seydoux, est un patronyme porté par :
 Famille Seydoux :
 Charles Seydoux (1796-1875), promoteur de l'industrie lainière au Cateau-Cambrésis, député français ;
 Albert Seydoux (1866-1918), député français, neveu du précédent ;
Jacques Seydoux (1870-1929), diplomate et économiste, petit-fils de Charles Seydoux, époux en 1902 de Mathilde Fornier de Clausonne ;
 François Seydoux de Clausonne, (1905–1981), diplomate français, fils du précédent ;
 Roger Seydoux (1908–1985), diplomate français, frère du précédent ;
 Jérôme Seydoux (1934), homme d'affaires français, PDG de Pathé ;
 Nicolas Seydoux (1939), homme d'affaires français, PDG de Gaumont, frère du précédent ;
 Michel Seydoux (1947), homme d'affaires français, président du club de football LOSC Lille Métropole ;
 Henri Seydoux (1962), fils de Jérôme, homme d'affaires, cofondateur et président de Parrot, actionnaire de Christian Louboutin, membre du conseil d'administration de Schlumberger, mari de Farida Khelfa, père de Léa.
 Léa Seydoux (1985), actrice française, fille d'Henri.
 Anne Seydoux-Christe (1958), femme politique suisse ;
 Philippe Seydoux (1985), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Rachel Seydoux (1982), coureuse cycliste suisse.